

Іст-Брукфілд — місто, штат Массачусетс
 Іст-Брукфілд — переписна місцевість, штат Массачусетс